Aksjonow oder Axionov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikiforowitsch Aksjonow (1924–2009), sowjetischer Politiker und Diplomat
 Alexei Alexandrowitsch Aksjonow (* 1987), russischer Sprinter
 Băno Axionov (* 1946), moldauischer Schauspieler und Regisseur
 Nikolai Alexandrowitsch Aksjonow (* 1970), russischer Ruderer
 Nikolai Fjodorowitsch Aksjonow (1928–1985), sowjetischer Politiker (KPdSU) 
 Sergei Walerjewitsch Aksjonow (* 1972), ukrainischer und russischer Politiker

 Wladimir Wiktorowitsch Aksjonow (* 1935), sowjetischer Kosmonaut
 Wsewolod Nikolajewitsch Aksjonow (1898–1960), russischer Schauspieler